San José de Pare kan syfta på följande platser:

Colombia 

 San José de Pare (ort), Boyacá, 
 San José de Pare (kommun), Boyacá,